Джордж Эдвард Папп (, 20 января 1916 — 8 августа 1989) — американский художник, иллюстратор комиксов. Наиболее известен как один из главных художников длительной серии комиксов Супербой издательства DC Comics. Папп также создал вместе с Мортом Вайсингером персонажа Зелёная стрела, а также помог Уитни Элсворту создать персонажа Конгорилла.

Папп начал свою карьеру в индустрии комиксов с редких работ над ранними выпусками Супермена. Пеп Морган, Конго Билл (позже Конгорилла) и Клип Карсон были первыми комиксами, над которыми он работал для Action Comics. Комикс The Green Arrow впервые появился в комиксе More Fun Comics #73 (ноябрь 1941). Папп пошёл в армию, пока шла Вторая мировая война. Он рисовал комиксы серии Superboy в течение 1958—1967 годов, работая над несколькими важными персонажами, включая ранние появления Легиона Супер-героев. Папп был уволен из DC в 1968 году вместе с другими писателями и художниками DC, потребовавшими от издательства пенсионных и здравоохранительных пособий.

Примечательные истории 
 Adventure Comics #258: «Супербой встречает молодого Зелёную стрелу»

Коллекционные издания 
Эти издания содержат истории, иллюстрированные Паппом:
 Legion of Super-Heroes: Archives 1
 Legion of Super-Heroes: Archives 2
 Legion of Super-Heroes: Archives 3
 Legion of Super-Heroes: Archives 4
 Legion of Super-Heroes: Archives 5
 Legion of Super-Heroes: Archives 6
 Legion of Super-Heroes: Archives 8
 Showcase Presents: Green Arrow 1
 Superboy #147 80-Page Giant
 Superman in the Sixties
 Superman vs. Lex Luthor
 The Greatest Superman Stories Ever Told
 The Seven Soldiers of Victory: Archives 1

Примечания 

Художники-иллюстраторы США
Художники комиксов
Зелёная Стрела
Сотрудники DC Comics